Bito bezeichnet:
Bito (Fluss) auf der Philippineninsel Leyte
Bito-Lagertechnik, Firma aus Meisenheim

Bito ist der Familienname von:
 Dyanne Bito (* 1981), niederländische Fußballspielerin
 Bito Kaseo (1886–unbekannt), japanischer Generalleutnant

Siehe auch:
Bito-See